Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 2001/02 mit einer Nord- und einer Südstaffel.
Aus der Staffel Nord stiegen TuS N-Lübbecke und der Wilhelmshavener HV, aus der Staffel Süd der VfL Pfullingen in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TuS N-Lübbecke und Wilhelmshavener HV.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SV Post Schwerin.

Absteiger in die Regionalligen: SG Flensburg-Handewitt II, TV Grambke Bremen und HC 93 Bad Salzuflen.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSG Augustdorf/Hövelhof und Reinickendorfer Füchse.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: VfL Pfullingen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SG Solingen.
Absteiger in die Regionalligen: LTV Wuppertal und HSG Römerwall. Die HSG Kronau/Bad Schönborn trat nach Fusion mit dem TSV Baden Östringen in der Saison 2002/03 als SG Kronau/Östringen II in der Regionalliga an.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TSV Bayer Dormagen, HSC Bad Neustadt, TSG Oßweil und TV Gelnhausen
 Der CSG Erlangen fusionierte mit der HG Erlangen zum HC Erlangen.

Relegation 
Die SG Solingen musste als Sechzehnter der Handball-Bundesliga 2001/02 in die Relegation, der Gegner wurde in der Begegnung zwischen den beiden Zweitplatzierten der 2. Handball-Bundesligen gefunden.

Qualifikation zur Relegation:
Hinspiel:
Wilhelmshavener HV – TSV Baden Östringen 25:21

Rückspiel:
TSV Baden Östringen – Wilhelmshavener HV 24:21

Relegation:
Hinspiel:
SG Solingen – Wilhelmshavener HV 26:33

Rückspiel
Wilhelmshavener HV – SG Solingen 26:30

 Der Wilhelmshavener HV steigt damit in der 1. Handball-Bundesliga auf.

Entscheidungen 

Handballsaison 2001/02
2001